Abdelhamid Brahimi, personnalité politique algérienne ;
Abdelkarim Brahmi-Benalla, nom du rappeur français Rim'K ;
Ali Djaber Brahimi, trampoliniste algérien ;
Billal Brahimi, footballeur français ;
, joueur algérien de football ;
, chef cuisinier français travaillant à Sydney, Australie ;
Lakhdar Brahimi, personnalité de l'ONU ;
 Miloud Brahimi, avocat et fondateur de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH) - frère de Lakhdar Brahimi 

Malek Brahimi, vrai nom de Freeman ;
Mërgim Brahimi (1992-), footballeur international albanais, également international kosovar ;
Rym Brahimi, nom de la princesse Rym, fille de Lakhdar Brahimi ;
Saïd Brahimi, footballeur français d'origine algérienne ;
Yacine Brahimi, footballeur algérien